Niels Pedersen eller Petersen er navnet på flere personer:

 Niels Matthias Petersen (1791-1862) – dansk sprogmand og historiker (ved dåben kun Niels Petersen)
 Niels Petersen (fløjtenist) (1801-1851) – dansk fløjtenist
 Niels Pedersen-Nyskov (1850-1922) – dansk politiker, formand for Folketinget
 Niels Petersen (politiker) (1858-1933) – dansk politiker, journalist og jurist, medlem af Folketinget
 Niels Petersen (bogbinder) (1866-1962) – dansk bogbinder (Niels Haugaard Petersen)
 Niels Petersen (gymnast) (1885-1961) – dansk gymnast og OL-deltager
 Niels Petersen (atlet) (1888-1968) – dansk atlet
 Niels Petersen (vægtløfter) (1918-1966) - dansk vægtløfter
 Niels Pedersen (borgmester) – borgmester i Tjele Kommune
 Niels Pedersen (maler) (født 1970) – dansk maler
 Niels Pedersen (musikanmelder) (født 1965) – dansk journalist og musikanmelder